Moule peut faire référence à :

Nom commun 
Nom féminin :
 Moule : mollusque bivalve de l'ordre des Mytilida.
 Moule d'eau douce, mollusque bivalve de l'ordre des Unionoida.

 Moule dans le langage argotique, désigne le sexe féminin.

Nom masculin :
 Moule : outil industriel ;
 Moule : outil de poterie ;
 Moule : ustensile de cuisine ;
 Moule à beurre ;
 Moule : unité de mesure de volume de bois.

Patronyme 

 Arthur Christopher Moule (1873-1957), sinologue anglican britannique ;
 Henry Moule (1801-1880), vicaire anglais et inventeur des « toilettes sèches » ;
 Léon Moulé (1849-1923), vétérinaire français
 Thomas Moule (1784-1851), antiquaire, écrivain spécialisé en héraldique et cartographe anglais.

Voir aussi 

 Le Moule : ville française de Guadeloupe
 Moules-frites : plat très populaire en Belgique et dans le Nord de la France, constitué de moules cuites assorties de frites